Сердюки — роди
 Сердюки — воїни найманих піхотних полків, створених гетьманом Петром Дорошенком

Сердюки — село, Житомирська область, Коростенський район
 Сердюки — село, Полтавська область, Полтавський район

Сердюки — присілок, Белебеївський район, Башкортостан